Существует несколько населенных пунктов с таким названием:

Населенные пункты

Канада 
 Локпорт (Манитоба) — населённый пункт в провинции Манитоба.
  — город в провинции Новая Шотландия.
  — населённый пункт в архипелаге Хайда-Гуаи у побережья провинции Британская Колумбия.

США 
 Локпорт — город в Иллинойсе
 Локпорт — город в Индиане
 Локпорт — город в Кентукки
 Локпорт — город в Луизиане
 Локпорт (штат Нью-Йорк) (англ.) — крупный город в штате Нью-Йорк.
 Локпорт (англ.) — небольшой городок в штате Нью-Йорк
 Локопорт — город в штате Нью-Джерси